Соревнования по бегу на 400 метров у женщин на чемпионате мира по лёгкой атлетике в помещении 2018 года прошли 2 и 3 марта в британском Бирмингеме на арене «National Indoor Arena».

Действующей зимней чемпионкой мира в беге на 400 метров являлась Кеми Адекойя из Бахрейна.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды в помещении.

Расписание 

Время местное (UTC±00:00)

Результаты 
Обозначения: Q — Автоматическая квалификация | q — Квалификация по показанному результату | WR — Мировой рекорд | AR — Рекорд континента | CR — Рекорд чемпионатов мира | NR — Национальный рекорд | WL — Лучший результат сезона в мире | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Предварительные забеги 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) плюс 6 лучших по времени (q) проходили в полуфинал.
На старт в 6 забегах вышли 33 легкоатлетки.

Полуфиналы 
Квалификация: первые 2 спортсменки в каждом забеге (Q) проходили в финал.
В полуфинале бега на 400 метров у женщин продолжилась череда дисквалификаций, начавшаяся утром в предварительных забегах у мужчин. Результаты трёх легкоатлеток, которые напрямую прошли в финал, были аннулированы судьями. Во всех случаях причиной стали заступы за пределы беговой дорожки. Таким образом, состав финала был обновлён наполовину, лишившись Леи Шпрунгер (2-е место в первом забеге), Стефени Энн Макферсон (1-е место во втором забеге) и Марии Белибасаки (2-е место в третьем забеге).

Финал 

Финал в беге на 400 метров у женщин состоялся 3 марта 2018 года. Американка Кортни Около выиграла забег с новым личным рекордом 50,55, почти на секунду опередив преследовательниц. Эта золотая медаль стала для Около второй на зимних чемпионатах мира и первой — в личном зачёте (предыдущая победа была добыта в эстафете двумя годами ранее).

Примечания

Ссылки 
 

бег